Het seizoen 2009 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 15 maart en eindigde in november. De competitie was uitgebreid: van veertien naar zestien clubs.

Rosenborg BK werd landskampioen op 27 september, vier speeldagen voor het einde van de competitie. Ce club had op het einde van het seizoen dertien punten voorsprong op Molde FK, dat op de tweede plaats eindigde.

Rosenborg speelt in de tweede voorronde van de Champions League. Molde en Stabæk, dat derde eindige, spelen de tweede voorronde van de Europa League. Aalesunds FK won de beker en komt zo terecht in de derde voorronde van de Europa League. FC Lyn Oslo en FK Bodø-Glimt degraderen rechtstreeks naar de tweede klasse. Fredrikstad FK degradeert als derde club uit de Tippeligaen nadat ze in de kwalificatiewedstrijden werden uitgeschakeld. Kongsvinger IL was de winnaar van die eindronde en promoveert dus naar de Tippeligaen.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  ||Rosenborg BK
| 30
| 20
| 9
| 1
| 60
| 22
| +38
| 69|-style="background: #97DEFF;"
| 2
| Molde FK
| 30
| 17
| 5
| 8
| 62
| 35
| +27
| 56|-style="background:#97DEFF;"
| 3
| Stabæk Fotball
| 30
| 15
| 8
| 7
| 52
| 34
| +18
| 53|-
| 4
| Odd Grenland
| 30
| 12
| 10
| 8
| 53
| 44
| +9
| 46|-
| 5
| SK Brann Bergen
| 30
| 12
| 8
| 10
| 51
| 49
| +2
| 44|-
| 6
| Tromsø IL
| 30
| 10
| 10
| 10
| 35
| 36
| –1
| 40|-
| 7
| Vålerenga IF
| 30
| 12
| 4
| 14
| 47
| 50
| –3
| 40|-
| 8
| Sandefjord Fotball
| 30
| 10
| 10
| 10
| 39
| 44
| –5
| 40|-
| 9
| IK Start
| 30
| 10
| 10
| 10
| 46
| 52
| –6
| 40|-
| 10
| Viking FK
| 30
| 9
| 11
| 10
| 38
| 40
| –2
| 38|-
| 11
| Lillestrøm SK
| 30
| 9
| 10
| 11
| 43
| 50
| –7
| 37|-
| 12
| Strømsgodset IF
| 30
| 10
| 6
| 14
| 40
| 42
| –2
| 36|-style="background:#79BDFF;"
| 13
| Aalesunds FK
| 30
| 9
| 9
| 12
| 34
| 43
| –9
| 36|-style="background:#FFCCCC;"
| 14
|  Fredrikstad FK
| 30
| 10
| 4
| 16
| 39
| 44
| –5
| 34|-style="background:#FF6666;"
| 15
| FK Bodø/Glimt
| 30
| 6
| 10
| 14
| 29
| 53
| –24
| 28|-style="background:#FF6666;"
| 16
| FC Lyn Oslo
| 30
| 2
| 10
| 18
| 29
| 59
| –30
| 16'|}

Promotie/degradatie
 FC Lyn Oslo en FK Bodø-Glimt degraderen rechtstreeks naar de Adeccoligaen.
 FK Haugesund en Hønefoss BK promoveren naar de Tippeligaen.
 Fredrikstad FK (veertiende Tippeligaen), Kongsvinger IL (derde Adeccoligaen), Sogndal IL (vierde Adeccoligaen) en Sarpsborg 08 FF (vijfde Addecoligaen) speelden kwalificatiewedstrijden voor de laatste plaats in de Tippeligaen 2010. Kongsvinger won deze wedstrijden.

Play-offs

Kongsvinger promoveert en speelt in 2010 in de Tippeligaen.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer assists achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Rosenborg BK
Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2009 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Erik Hamrén landskampioen van Noorwegen werden.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 2009
Noors voetbalelftal in 2009

Tippeligaen
Competitievoetbal 2009